Улица Адоратского — улица в Ново-Савиновском районе города Казани. Является ближайшим дублером проспекта Амирхана, кратчайшим образом соединяя север и юг Ново-Савиновского района в восточной его части.

Общие сведения 
Улица пролегает с юга на север, начинается с пересечения с улицей Чистопольской, пересекает Большое Казанское кольцо и заканчивается в посёлке Савиново. Большая часть проезжей части в две полосы в обе стороны, кроме участков от улицы Чистопольской до Четаева, и после пересечения с улицами Воровского и Гаврилова в сторону посёлка Савиново, где по одной полосе в обе стороны.

По первоначальному проекту на пересечении улицы Адоратского с проспектом Ямашева планировалось строительство станции «Савиновская» Казанского метрополитена.

В 2013 году улица внесена в перечень улиц и общегородских дорог города Казани с повышенными требованиями к эстетике городской среды.

На улице достаточно активный транспортный траффик, что периодически приводит в заторам.

Название 
Название улица носит в честь Владимира Викторовича Адоратского, участника российского революционного движения, советского историка, философа-марксиста, академика АН СССР (1932) и получила его согласно нормативным актам от 12.06.1980 г. № 376 и от 09.07.1980 г. № 735.

История 

В районе, где находится северо-западная часть улицы, была обнаружена Савиновская стоянка II, датируемая I тысячелетием до нашей эры. Здесь обнаружены фрагменты лепной керамики, характерной для маклашеевского этапа приказанской культуры.

Освоение земель на месте будущей улицы началось достаточно давно, в частности в 1930 году в этом районе велись работы обозначенные как Савиновская стройка, которая к 1937 году уже называлась Ново-Савиновская. Тем не менее большая часть местности, где расположится улица являлась пустырём.

В середине 1970-х проезжая часть улицы была двухполосной грунтовкой, а трамвайная остановка на проспекте Ямашева называлась «Сады».

Фактическое строительство улицы началось в 1979—1980 годах. Относилась улица к Ленинскому району Казани

К 1988 году возможно ошибочно улица позиционировалась как более крупная, чем улица Амирхана — будущий проспект.

В доме 15 долгое время жил Геннадий Паушкин — русский писатель.

Объекты на улице 
 № 12 — Универсам № 1 Ново-Савиновского района
 № 14 — одноэтажное здание с торговыми помещениями. В 1990-е годы здесь находился «штаб» ОПГ «Квартала́».
 № 38А — Храм в честь Рождества Христова, строился со 2 сентября 2002 по август 2003 года
 № 38Б — Храм в честь Святителя Тихона, строился с 1 марта 2008 по апрель 2008 года
 № 38В — Водосвятная часовня, строилась с 2005 по январь 2006 года
 Адоратского, 39а, 39б — жилые дома треста № 5 Главтатстроя.

Примечания

Литература 
 «Их именами названы улицы Казани», Казань, Татарское книжное издательство, 1977.
 Амиров К. «Казань: Где эта улица, где этот дом», Казань, 1995.

Улицы Казани